Oberdieck ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Oberdieck (* 1949), deutscher Illustrator
 Georg Oberdieck (1869–1945), deutscher SA-Obergruppenführer
 Helmut Oberdieck (1918–2011), deutscher Physiotherapeut der deutschen Leichtathletiknationalmannschaft
 Johann Georg Conrad Oberdieck (1794–1880), deutscher evangelischer Pfarrer und Pomologe
 Marie Oberdieck (1867–1954), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch: 
 Oberdick
 Oberdiek